Harty ist der Familienname folgender Personen:

 Deonte Harty (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Hamilton Harty (1879–1941), irischer Komponist, Dirigent und Klavierbegleiter
 Jeremiah James Harty (1853–1927), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof
 Olivier Harty de Pierrebourg (1908–1973), französischer Politiker
 Robert Way Harty (1779–1832), irischer Politiker